Toal ist:

 die deutsche Bezeichnung des Dorfes Tuhala in Estland

Toal ist der Familienname folgender Personen:
 Eamonn Toal, irischer Sänger
 Gerard Toal (* 1962), irischer Geograph und Theoretiker der Geopolitik
 Joseph Anthony Toal (* 1956), Bischof von Motherwell